La Latvijas Basketbola Līga 2008-2009 è stata la 18ª edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Ventspils.

Regular season

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2008-2009